Shoshone può riferirsi a:
Shoshoni – popolo di nativi americani
Shoshone – CDP statunitense della California
Shoshone – città statunitense dell'Idaho

Altre voci
Contea di Shoshone – contea statunitense dell'Idaho
Shoshoni – città statunitense del Wyoming